Айю — фамилия. Известные носители:

 Айю, Кваме (род. 1973) — ганский футболист.
 Айю, Абдул Рахим (род. 1988) — ганский футболист.
 Айю, Андре (род. 1989) — французский и ганский футболист.
 Айю, Джордан (род. 1991) — французский и ганский футболист.

См. также 
 Айе (1877—1945) — чукотский художник-косторез.